Camdenveiling, een veilingprocedure in verband met backgammon
Camden (band), een Vlaamse rockgroep
Camden (film) (2005) een film van Del Weston
Camden (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

Geografisch
Camden (Londen), een district in de stad Londen
Camden Town, een deel van bovenstaand district
Camden Market
Camden (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van Sydney

Plaatsen in de Verenigde Staten